Al-Mu`tamid (arabe : al-muʿtamid,  est une expression arabe qui signifie celui qui s'appuie (sur Dieu)).

Al-Mutamid ou une de ses variantes peut désigner :
 Al-Mu`tamid, (844-892), quinzième calife abbasside de Bagdad en 870 ;
 Abû al-Qâsim Muhammad “Al-Mu`tamid” ben Abbad ou Abbad III (1040-1095), surtout connu comme poète.